Un slap shot, est le terme anglophone désignant un tir frappé, un coup au hockey.

Slap Shot peut désigner plusieurs œuvres en rapport avec le hockey :
 La Castagne (Slap Shot), un film de 1977 ;
 La Castagne 2 (Slap Shot 2), sa suite de 2002 ;
 La Castagne 3 (Slap Shot 3), sa suite de 2008 ;
 Slap Shot: Super Pro Hockey, un jeu vidéo de 1987.